Waldwinkel bezeichnet:

 Waldwinkel (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Waldwinkel, 1939–1946 Name eines Ortes im Kreis Labiau, Ostpreußen, siehe: Iljitschowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Berufsbildungswerk Waldwinkel
 Waldwinkel (Novelle), eine Novelle (1874) des deutschen Schriftstellers Theodor Storm